Universidad Santo Tomás o Universidad de Santo Tomás puede referirse a:
 Consejo Internacional de Universidades Santo Tomás de Aquino, organización que reúne a todas las universidades inspiradas en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino.
 Universidad Santo Tomás, universidad en Bolivia.
 Universidad Santo Tomás, universidad en Colombia.
 Universidad de Santo Tomás de Aquino, universidad en Chile.
 Universidad Santo Tomás, universidad privada en Chile.
 Universidad de Santo Tomás, universidad en Costa Rica.
 Universidad Santo Tomás, universidad en Honduras.
 Universidad de Santo Tomás de Aquino, universidad en la República Dominicana.
 Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, universidad en Argentina.
 Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino, universidad en Italia.
 Universidad de Santo Tomás, universidad en Filipinas.
 Universidad Santo Tomás, universidad en Estados Unidos.
 Universidad de Santo Tomás, universidad en Estados Unidos.
 Universidad de Santo Tomás, universidad en Estados Unidos.
 Universidad Santo Tomás, universidad en Canadá.
 Universidad Santo Tomás, universidad en el Monasterio de Santo Tomás desde el siglo XVI al XIX, en Ávila, España.